Ломехуза (лат. Lomechusa) — род мирмекофильных жуков-стафилинид из подсемейства Aleocharinae.

Описание 
Усики прикреплены близ и над глазами, довольно длинные, толстые и опушенные; 11-члениковые, первый членик грушевидный, второй меньше первого, третий больше обратнояйцевидно-срезанный, семь последующих члеников чашевидные, постепенно увеличивающиеся в длине, 11-й самый большой членик вытянутоовальной формы, вершина изогнута, снабжён железой. Верхняя губа поперечная, углы округлые, с небольшой выпуклостью посередине, несущая несколько щетинок. От близкого рода  ломехузы отличаются отсутствием чёрных отстоящих щетинок на боковых краях пронотума и у основания надкрылий.

Экология 
Летними хозяевами ломехуз являются муравьи рода Formica (Formica cinerea, Formica fusca и Formica sanguinea), а зимуют эти жуки в муравейниках рода Myrmica (видов Myrmica rubra, Myrmica ruginodis, Myrmica rugulosa, Myrmica scabrinodis, Myrmica schencki и Myrmica sulcinodis).

Систематика 
Долгое время (почти два века) существовала путаница в номенклатуре родовых названий этой группы. Род  был установлен Иоганном Гравенхорстом в 1806 году (Gravenhorst, 1806), типовым видом которого Пьер Латрейль (Latreille, 1810) сделал . Затем в 1829 году (Dillwyn, 1829), был описан род Atemeles, типовым видом для которого Джон Вествуд (Westwood, 1838) выбрал вид . В 1939 году Тоттенхем (Tottenham, 1939) описал род , типовым видом которого выбрал . Некорректное использование имени  продолжалось до конца XX века (Palm 1949, Schilow 1977, 1981, Sawada 1994). И только недавно, название  стало трактоваться как старший синоним для  (Smetana 2004, Hlaváč 2005).

К роду относятся (в широком смысле, включая ) около 30 видов, в том числе:

 вид:  ()
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:  (=Atemeles emarginatus (Paykull, 1789))
 вид:  ()
 вид: 
 вид:  ()
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 

 вид:  и некоторые другие — перенесены в состав рода 

Жуки вида  и их личинки живут в гнёздах муравьёв, которые их кормят, получая взамен этого особые выделения брюшных желёз ломехуз, которые муравьи слизывают. Это часто приводит к деградации жизни муравейника и гибели всей популяции.

Примечания

Литература 
 Schilow W. F. (1977). Taxonomische bemerkungen die Kurzfliiger der Gattung Atemeles aus der USSR// Reichebachia. 1977. Bd. 16. № 34. S. 323—326.
 Schilow W. F. (1981). Die Lomechusa-Arten der Sowjetunion und angecender Gebiete (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) // Reichebachia. 1981. Bd. 19. № 36. S. 213—223.
 Wasmann E. (1888). Beiträge zur Lebensweise der Gattungen Atemeles und Lomechusa. Tijdschrift voor entomologie, XXXI, pp. 245–328.
Алеохарины
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых